Тиба — многозначное слово.

Персоналии:
 Тиба, Иссин (род. 1968) — сэйю.
 Тиба, Кадзухико (род. 1985) — японский футболист.
  (род. 1948) — японский политик, министр юстиции в 2009—2010 гг.
 Тиба, Масако (род. 1976) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Тиба, Саэко (род. 1977) — сэйю, певица.
 Тиба, Сигэру (род. 1954) — сэйю, звукорежиссёр.
 Тиба, Синъити (1939—2021) — японский актёр, певец, режиссёр.
 Тиба, Сусуму (род. 1970) — сэйю.

Топонимы:
 Тиба — город в Японии
 Тиба — префектура в Японии

Прочее:
 Тиба — железнодорожная станция в городе Тиба.
 Тиба — линия железнодорожного транспорта в префектуре Тиба.